Roelof van Lennep (1485-1546), Gelders bevelhebber.
 Roelof van Lennep (1876-1951), Nederlands tennisser.